meander – rodzaj ornamentu
 meander – forma korytarza jaskini
 meander – forma koryta rzeki
 meander – rodzaj wiersza
 Meander – amsterdamskie centrum mieszkalno-biurowe powstałe na zrewitalizowanym terenie przemysłowym
 „Meander” – polskie czasopismo filologiczne
 Meander – jaskinia w skale Szlachcicowa w Ojcowskim Parku Narodowym
 Meander – rzeka w zachodniej Turcji